Bitwa pod Chojnicami – bitwa polsko-krzyżacka 18 września 1454
 Bitwa pod Chojnicami – bitwa w czasie potopu szwedzkiego 2 stycznia 1657